Досонов свет () америчка је телевизијска серија коју је приказивао -{The WB}-. Аутор серије је Кевин Вилијамсон, који је такође био и извршни продуцент до краја друге сезоне. Произвели су је -{Outerbanks Entertainment}- и -{Sony Pictures Television}-.

Приказивана од 20. јануара 1998. до 14. маја 2003. године, Досонов свет чини шест сезоне, током којих је приказано 128 епизода.

Преглед серије

Гледаност

Референце

Спољашње везе 
 

Досонов свет